White (Dacota do Sul)
 White (Geórgia)
 White Airways — companhia aérea portuguesa
 WhiteJets — companhia aérea brasileira

Desambiguações de topônimos